Dalet :
 Dalet, une lettre de l'alphabet hébreu.
 Dalet, un album du groupe Masada.